Serge Haroche (* 1944, Casablanca), un physicien français ;
 Raphaël Haroche (* 1975, Paris), un chanteur français.
 Joël Haroche (1947, Casablanca), un romancier français.
Patronyme séfarade